Licking Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Licking Township (Illinois)
 Licking Township (Indiana)
 Licking Township (Licking County, Ohio)
 Licking Township (Muskingum County, Ohio)
 Licking Township (Pennsylvania)